Neuglandorf bezeichnet:
 Einen früheren Ortsteil von St. Donat, siehe Neuglandorf
 Einen früheren Ortsteil von St. Veit an der Glan, siehe Glandorf
 Einen früheren Namen von Glandorf (Ohio)